Rainbow () — двадцать восьмой студийный альбом американской кантри-певицы Долли Партон, выпущенный 19 декабря 1987 года на лейбле RCA Records.

Об альбоме

Список композиций

Чарты

Примечания 

Альбомы Долли Партон
Альбомы RCA Records